Una bústia és principalment la capsa allargada per rebre el correu: Bústia. Però també:

 Bústia (taxa), una taxa cobrada des de l'edat mitjana.